legitymacja – dokument potwierdzający przynależność do grupy, organizacji
 legitymacja studencka
 legitymacja szkolna
 legitymacja osoby niepełnosprawnej
 legitymacja – uprawnienie
 legitymacja wyborcza: czynna i bierna
 legitymacja procesowa

Zobacz też 

 legitymizacja
 legitymizacja władzy
 legitymizacja prawa